«Урок анатомии доктора Деймана» — () - картина голландского художника Рембрандта, написанная в 1656 году. В настоящее время находится в Амстердамском историческом музее. Это групповой портрет, показывающий вскрытие мозга доктором Яном Дейманом (1619—1666). Большая часть холста была уничтожена в результате пожара в 1723 году, и картина впоследствии была возвращена к своим нынешним размерам, хотя предварительный эскиз показывает всю группу.

На картине изображен доктор Дейман, выполняющий вскрытие мозга на трупе казненного преступника, фламандского портного Йориса «Блэк Джек» Фонтейна (1633/34 — 1656). Слева виден ассистент доктора Деймана, хирург Гейсберт Калкоен (1621—1664), держа верхнюю часть черепа мертвеца.

Труп показан увеличенным ракурсом, чтобы дать зрителю ощущение того, что он стоит перед столом рассечения, подобно ракурсу в «Оплакивании Христа» Мантенья, с которым Рембрандт был знаком по принтам.

Ян Дейман 
Ян Дейман (1619—1666) — голландский врач. Родился в Амстердаме. После окончания учебы в Лейдене, он получил диплом в Анже, прежде чем обосноваться в Амстердаме. Как академическому врачу, ему было разрешено выполнять внутренние операции, в отличие от хирургов.

С 1653 по 1655 год он был инспектором в Медицинской коллегии в Амстердаме. В 1655 году он был назначен помощником Сэмюэля Костера, врача в Бинненгастхёйсе, которым стал в 1623 году.

Он — praelector anatomiae (читатель анатомии), пост, который он получил после Николаса Тульпа и который он будет занимать до своей смерти. В 1666 году его заменил Фредерик Рюйш, который будет занимать пост на протяжении более шестидесяти лет.

См. также 
 Урок анатомии доктора Тульпа

Ссылки 

 amsterdammuseum.nl

Картины Рембрандта
Групповые портреты XVII века
Анатомия человека в изобразительном искусстве